Hjerteslag kan henvise til flere artikler:

 Tidligere anvendt udtryk for hjertestop eller akut myokardieinfarkt (AMI).
 Nu udtryk for et pulsslag.

Se også
 Hjertecyklus